Gouden kalf (Hebreeuwse Bijbel), het gouden kalf uit de Hebreeuwse Bijbel

Vernoemd
Gouden Kalf (filmprijs), een Nederlandse filmprijs
Het Gouden Kalf (boek), een satirisch boek van het Sovjetschrijversduo Ilf en Petrov